Ел Нанчи има више значења:

 Ел Нанчи (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Нанчи (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Нанчи (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику